Пуерто Мадеро има више значења:

 Пуерто Мадеро, Сан Бенито (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Мадеро, Естансија де Сан Андрес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику